Kvistbro kan avse:
Kvistbro kyrkby – kyrkbyn i Kvistbro socken
Kvistbro (småort) – stationssamhället strax söder om kyrkbyn
 Kvistbro socken – socken i Närke
 Kvistbro landskommun – en tidigare kommun i Örebro län
 Kvistbro församling – en tidigare församling i Strängnäs stift –2006
 Kvistbro distrikt – ett distrikt i Lekebergs kommun 2016–

Se även 
 Gropen (ort) – tätorten som omfattar kyrkbyn